

События 
 Первый официальный перевод Библии на шведский язык.
 Генрих VIII создал комиссию для сбора платежей феодалов.
 Генрих присвоил себе титул короля Ирландии, потребовал от ирландских феодалов присяги верности, начал принимать от них земли кланов.
 Строительство биржи в Антверпене.
 Возвращение в Женеву Кальвина.
 Захват турками Буды, столицы Венгрии. Столицей Венгрии становится Братислава (Пресбург).
 1541—1546 — Господарь Молдавии Пётр Рареш (вторично).
 Победа турецких войск над испанскими войсками Карла под городом Алжиром и вытеснение испанцев из Алжира.
 Крымский хан Сахиб I Герай совершил поход, закончившийся безуспешной осадой Зарайска. Его войско было остановлено у реки Оки русскими полками под командованием Д. Ф. Бельского.
 Алтан-хан, внук Даян-хана, попытался восстановить торговые отношения с Китаем, но его предложения не приняты.
 Индейцы во время набега сожгли Буэнос-Айрес.
 12 февраля — испанский конкистадор Педро де Вальдивия основал город Сантьяго, будущую столицу Чили.
8 мая  — Испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи.
 1541—1546 — Испанцы завоёвывают Юкатан, подавив героическое сопротивление майя.
 Открытие Миссисипи испанским конкистадором Эрнандо де Сото.
 1541—1542 — Франсиско де Орельяна (1505/11-1546/50) первым из европейцев пересек Южную Америку в самой широкой части материка, проследил среднее и нижнее течение Амазонки. А. Н. Кавеса де Вака открыл среднее течение р. Парана.

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1541 году
 Менданья де Нейра, Альваро — испанский мореплаватель.
 Франческо I — великий герцог Тосканы.
 Эль Греко — испанский художник.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1541 году
 24 сентября — Парацельс, знаменитый алхимик, врач и оккультист.
 Альварадо, Педро де — видный испанский конкистадор, отвечавший за покорение Центральной Америки, первый губернатор Гватемалы.
 Маргарита Тюдор — королева Шотландии, супруга короля Якова IV.
 Франсиско Писарро — испанский авантюрист, конкистадор, завоевавший империю инков и основавший город Лима.
 Рохас, Фернандо де — испанский писатель.
Апрель - Лютфи-паша, великий визирь Османской Империи, санджак-бей Кастамону, бейлербей Карамана, Анатолии, Сирии, зять Сулеймана Великолепного

См. также

Примечания